

Села:
 Сидори — Київська область, Білоцерківський район
 Сидори — Львівська область, Золочівський район
 Сидори — Полтавська область, Глобинський район
 Сидори — Харківська область, Зміївський район

 Сидори — колишнє село Овруцького району Житомирської області

Сидори — присілок, Кезький район, Удмуртія